Richard Baker kan syfta på:

Richard Baker, brittisk TV-journalist
Richard Baker, amerikansk politiker